Patrick Coulombe (né le  à Saint-Fabien au Québec, Canada) est un joueur de professionnel hockey sur glace canadien.

Carrière de joueur
Coulombe joue junior avec l'Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2003 et 2004. Il remporte la Coupe du président 2005 et participe à la Coupe Memorial 2005 avec l'Océanic. Échangé, il finit sa carrière junior avec l'équipe rivale des Saguenéens de Chicoutimi en 2005-2006. Il signe en octobre 2006 un contrat avec les Canucks de Vancouver de la Ligue nationale de hockey et joue sept parties en fin de saison 2006-2007. Il évolue ensuite avec les clubs affiliés aux Canucks.

Il rejoint l'équipe de Rouen pour la saison 2014-2015 et en devient le capitaine. Il y remporte de nombreux trophées comme le championnat de France, la coupe de France, le trophée des champions et la Continental Cup. 

Il est remercié au terme de la saison 2016-2017 alors que le club n'a remporté aucun trophée majeur lors de cette saison. Il reste dans le championnat français et signe avec les Ducs d'Angers. Pour la saison 2022-2023, il rejoint les Jokers de Cergy-Pontoise.

Carrière internationale 
Il a représenté le Canada en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || Élites de Jonquière || Midget AAA || 23 || 1 || 2 || 3 || 19 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Élites de Jonquière || Midget AAA || 33 || 5 || 16 || 21 || 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 34 || 0 || 8 || 8 || 30 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2002-2003 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 72 || 6 || 25 || 31 || 48 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 59 || 7 || 38 || 45 || 32 || 9 || 0 || 5 || 5 || 0
|-
|2004-2005 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 70 || 8 || 60 || 68 || 46 || 13 || 2 || 17 || 19 || 6 
|-
| 2005 || Océanic de Rimouski || Coupe Memorial || 5 || 2 || 5 || 7 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 29 || 5 || 23 || 28 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 33 || 18 || 31 || 49 || 22 || 9 || 2 || 10 || 12 || 6
|-
|2006-2007 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH || 44 || 3 || 6 || 9 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2006-2007 || Canucks de Vancouver || LNH || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 58 || 8 || 22 || 30 || 40 || 11 || 0 || 5 || 5 || 4
|-
|2007-2008 || Moose du Manitoba || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 56 || 6 || 16 || 22 || 36 || 9 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2009-2010 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 51 || 9 || 17 || 26 || 43 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL || 51 || 12 || 22 || 34 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010-2011 || Senators de Binghamton || LAH || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 44 || 17 || 35 || 52 || 58 || 13 || 2 || 7 || 9 || 6
|-
| 2012-2013 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 47 || 7 || 22 || 29 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HDD Olimpija Ljubljana || Državno Prvenstvo || - || - || - || - || - || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2013-2014 || Graz 99ers || EBEL || 50 || 5 || 9 || 14 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 7 || 16 || 23 || 12 || 4 || 3 || 1 || 4 || 2 
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 3 || 16 || 19 || 22 || 15 || 2 || 11 || 13 || 4
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 39 || 5 || 14 || 19 || 10 || 19 || 3 || 5 || 8 || 6
|-
| 2017-2018 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 28 || 3 || 13 || 16 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 4 || 24 || 28 || 34 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 37 || 7 || 32 || 39 || 28 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 22 || 4 || 12 || 16 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 44 || 4 || 22 || 26 || 28 || 16 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2022-2023 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus ||  || || || || || 

| 7 || 0 || 1 || 1 || 4 ||-||-||-||-||-

En équipe nationale 

| 2003 || Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 2|| 2|| 2||+5||  Médaille d'or

Récompenses
 Coupe Calder avec les Senators de Binghamton en 2010-2011.

Références 

Naissance en avril 1985
Naissance au Bas-Saint-Laurent
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché